A Huja vagy huja jelentései:

 Huja, ókori egyiptomi hivatalnok a XVIII. dinasztia idején
 huja, kihalt madárfaj